Als Codex Madrid bezeichnet man

 ein Manuskript in der Maya-Schrift (Mayaglyphen) im Museo de América Madrid, siehe Codex Tro-Cortesianus
 eine Sammlung von Schriften und Zeichnungen Leonardo da Vincis der Spanischen Nationalbibliothek  Madrid, siehe Codex Madrid (Leonardo da Vinci)